Esta é uma lista com os Clubes de futebol de Tuvalu. Todos eles jogam na primeira divisão do Campeonato Tuvaluano de Futebol (Tuvalu A-Division). Existe uma segunda divisão (o Campeonato Tuvaluano de Futebol - Segunda Divisão ou Tuvalu B-Division), mas é disputado apenas por times B dos clubes da primeira divisão tuvaluana. Todos eles jogam no estádio Tuvalu Sports Ground, localizado na capital, em Funafuti.

Campeonato Tuvaluano de Futebol

Outros Clubes

Ver também 
 Clube de futebol
 OFC

Listas de futebol da Oceania

Listas de Tuvalu